Vogelsang (Odertal), gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Vogelsang-Warsin, gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Ordensburg Vogelsang, voormalig opleidingskamp van de Schutzstaffel (SS) in de Duitse Eifel

Personen:
Willem Vogelsang (kunsthistoricus) (1875-1954)
Willem Vogelsang (taalkundige) (1956)